Наянтара (), урождённая Диана Мариам Куриян (); род. 18 ноября 1984 года, Бангалор, Карнатака, Индия) — индийская актриса и модель, снимающаяся в фильмах главным образом на тамильском языке, а также малаялам и телугу.

Биография 
Наянтара родилась в Бангалоре, в семье православных христиан-малаяли Курияна Кодиятту и Оманы Куриян родом из . Имеет старшего брата Лено. Посещала школу в Джамнагаре штата Гуджарат и Дели. В Тхирувалле она училась в Balikamadom Girls Higher Secondary School, а затем посещала колледж Мартхома, где получила степень бакалавра по английской литературе.

Во время учёбы в колледже, она занималась модельным бизнесом и была замечена режиссёром , который увидел её в одном из модельных агентств и предложил ей роль в фильме Manassinakkare.
В 2005 году состоялся её тамильский дебют в фильме Ayya, который имел коммерческий успех.

2010 год был успешным для неё: два её фильма на телугу  и  и один на тамильском, , стали хитами проката. Вышедшие в том же году , ставший для неё возвращением в кино на малаялам, и , её дебют в кино на каннада, также оба имели коммерческий успех. Помимо этого в тот год она была номинирована на Filmfare Awards South за лучшую женскую роль на трёх языках. В том же году вышел фильм , где она впервые озвучила своего персонажа собственным голосом, который имел коммерческий успех и положительную оценку критиков.

В 2012 году она снялась в фильме , сыграв журналистку, которая работает над фильмом о нелегальной добыче полезных ископаемых и снова озвучив героиню своим голосом. Её партнёром по фильму стал начинающий актёр Рана Даггубати. Фильм имел коммерческий успех.

В 2016 году актриса исполнила роль жертвы изнасилования в фильме  в паре с актёром Маммутти. Также с её участием вышли фильмы , , имевшие коммерческий успех. В 2017 году она снялась в фильме ужасов . Другими проектами с её участием станут ,  и . Также она согласилась на главную женскую роль в двуязычном фильме , который станет для неё дебютом в Болливуде и первым фильмом в паре с Чирандживи.

Личная жизнь 
Наянтара с рождения была христианкой по вероисповеданию, но 7 августа 2011 года она приняла индуизм в храме Арья-самадж в Ченнаи. После церемонии она получила сертификат о переходе в индуизм и сделала псевдоним официальным именем.

Встречалась с актёром и певцом Силамбарасаном. Затем состояла в отношениях с актёром и режиссёром Прабхудевой, что заставило жену последнего подать в суд петицию, о возвращении мужа в семью. В 2012 году Наянтара объявила об разрыве отношений с ним. Сейчас она встречается с режиссёром .

Фильмография 
 фильмы без указания языка, сняты на тамильском

Примечания 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards